een vloot, vaak van oorlogsschepen
een overdrachtelijk gebruik dat is afgeleid van de Spaanse Armada. Het woord wordt gebruikt in de betekenis van 'overweldigend veel'.
Armada (boek), een sciencefictionroman uit 2015
Armada (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten
Armada (geslacht), een geslacht van vlinders
Armada (tijdschrift), tijdschrift voor wereldliteratuur
Armada (gebouwen), appartementengebouwen in 's-Hertogenbosch
Spaanse Armada, de vloot waarmee Spanje probeerde Engeland binnen te vallen tijdens de Spaans-Engelse Oorlog (1585-1604)
Tweede Armada, een Spaans troepentransport naar Duinkerke dat in 1639 werd vernietigd
Armada Music, een platenlabel
VV Armada, een voormalige voetbalvereniging uit Grevenbicht
Compaq Armada, een desktopcomputerreeks